Die Morocco Tennis Tour Rabat 2011 war ein Tennisturnier, das vom 14. bis 19. März 2011 in Rabat stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 186 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 173 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 183 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Rabat